Кату — многозначный термин:
 Кату — микрорегион в Бразилии.
 Кату — муниципалитет в Бразилии.
 Кату — народ во Вьетнаме и Лаосе.
 Кату — язык проживающей во Вьетнаме части одноимённого народа.
 Западнокатуйский язык — язык лаосских кату.

См. также 
 Ката